Cystoagaricus är ett släkte av svampar. Cystoagaricus ingår i familjen Psathyrellaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Cystoagaricus